Pakenham ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Pakenham, Ehefrau von Arthur Wellesley
 Edward Michael Pakenham (1778–1815), britischer General
 Elizabeth Pakenham, Countess of Longford (1906–2002), britische Historikerin, Journalistin und Schriftstellerin
 Frank Pakenham, 7. Earl of Longford (1905–2001), britischer Politiker und Sozialreformer

Pakenham ist der Name folgender Orte:
 Pakenham (England) 
 Pakenham (Kanada)
 Pakenham (Victoria) in Australien